Рюгг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рюгг, Кевин (род. 1998) — швейцарский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Рюгг, Кристофер (род. 1976) — норвежский вокалист, музыкант и продюсер. См. также 
 Рюгге (значения)